Jaljala (Baglung)
 Jaljala (Sankhuwasabha)